Irina Schewtschenko ist der Name folgender Personen:

* Irina Schewtschenko, geb. Irina Natarowa (* 1945), russische Badmintonspielerin
 Irina Wladimirowna Schewtschenko, verheiratete Korotja (* 1975), russische Hürdenläuferin